Чемпионат Азии по лёгкой атлетике — крупнейшее соревнование в Азии, организуемое и проводимое с 1973 года под эгидой Азиатской легкоатлетической ассоциации.

См. также 
 Чемпионат Азии по лёгкой атлетике в помещении

Примечания

Ссылки 
 Asian Athletics Association
 Past medallists from GBR Athletics